Utslagsspelet i Världsmästerskapet i fotboll 1930 är det andra och sista steget i VM efter gruppspelet. De bästa lagen från varje grupp (4 totalt) går vidare till semifinal, där det vinnande laget går vidare till final. En match om tredjepris spelades ej.

Slutspelsträd

Semifinaler

Argentina mot USA

Uruguay mot Jugoslavien

Final

Uruguay mot Argentina 

Världsmästerskapet i fotboll 1930